Takács Miklós (1906–1967) szociáldemokrata politikus, erdész, erdészeti és méhészeti szakíró
 Takács Miklós (1932) karmester, karnagy, Pro Cultura Hungarica-díjas (Kanadában él)
 Takács Miklós (1933–2013) könyvtáros, bibliográfus, főiskolai docens
 Takács Miklós (1960) régész